Альфред Лямпе () — деятель польского рабочего движения, политик, публицист.

Биография 

Родился в 1900 году в Варшаве, в семье ремесленника.

В 1921 году вступил в Коммунистическую партию Польши, в 1922 году стал одним из организаторов Коммунистического союза молодёжи Польши.

В 1926 году избран в Центральный комитет КПП и в 1926—1928 годах занимал должность секретаря КПП, с 1929 года — член Политбюро КПП.

В 1930—1933 годах член Исполнительного комитета Профинтерна, неоднократно был арестован, десять лет провёл в польских тюрьмах.

После немецкого нападения на Польшу в сентябре 1939 года перешёл на территорию СССР. С началом 1940 года близкий сотрудник Ванды Василевской. Вместе с ней отправили в том же году письмо Сталину с призывом принимать бывших членов польской компартии в ряды ВКП(б).

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года встретил в Минске.

С 1942 года являлся редактором журнала «Nowe Widnokręgi».

В 1943 году стал одним из организаторов «Союза польских патриотов» и одним из организаторов создания Войска Польского на территории СССР. Также, с 1943 года стал редактором издававшейся в СССР польской еженедельной газеты «Wolna Polska».

Умер в Москве, в 1945 году посмертно награждён Крестом Грюнвальда I класса.

В 1964 году прах перезахоронен в Варшаве.

Награды 
 Крест Грюнвальда I класса (1945, посмертно)

Сочинения 
 Myśli o nowej Polske. — Warszawa, 1948.
 O Nowa Polske. — Warszawa, 1954.

Примечания 

Деятели Профинтерна
Члены ЦК Коммунистической партии Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки